Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute à Filderstadt du 15 au .

Mary Joe Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1990
Tennis en octobre 1990